Brighenti – famiglia di Clusone, provincia di Bergamo
 Andrea Brighenti (1987) – calciatore italiano
 Antonio Brighenti (1810-1893) – pittore italiano
 Giancarlo Brighenti, noto anche con lo pseudonimo di Briga (1924-2001) – enigmista italiano
 Giovanni Brighenti (1782-1861) – pittore italiano
 Giuseppe Brighenti (1924-1996) –politico, partigiano e sindacalista italiano
 Idia Brighenti (1940) – poetessa italiana
 Maria Boni Brighenti (1868-1915) – infermiera italiana, medaglia d'oro al valor militare alla memoria
 Marianna Brighenti (1808-1883) – cantante lirica italiana
 Nicolò Brighenti (1989) – calciatore italiano
 Renato Brighenti (1922-1982) – calciatore italiano
 Sergio Brighenti (1932-2022) – ex allenatore di calcio ed ex calciatore italiano